Lloris peut désigner :

Patronyme 

  (née en 1957), soprano espagnole ;
 Francisco Lloris y de Borja (1470-1506), cardinal espagnol ;
 Gautier Lloris (né en 1995), footballeur français ;
 Hugo Lloris (né en 1986), footballeur français (gardien), frère du précédent ;
  (né en 1947), historien, archéologue et muséologue espagnol.

Toponyme 

 , pedanía espagnole.

Voir aussi 

 Loris
 Lorris, commune française.

Patronyme catalan